LFHS steht für:
 Bourg-en-Bresse, ICAO-Code des Flughafens Bourg-en-Bresse
 Land- und forstwirtschaftliche höhere Schule, Schulform in Österreich
Lake Forest High School (Illinois), eine High School im US-Bundesstaat Illinois

LFHS